Мурад (Мурат, Мурод, Муради) — арабское, тюркское, персидское, грузинское мужское имя. Имеет арабское происхождение и встречается в различных вариантах. Произношение имени зависит от языка и его диалекта. Среди исторических личностей встречаются носители всех вариантов имени. Особой популярностью имя Мурад пользовалось в Османской Империи. Значение имени Мурад в переводе с арабского «желанный», «цель» или «замысел». Имя Мурад весьма популярно в тюркских государствах и регионах.

Варианты имени и их распространение 
Вариант Мурад и Мурат распространён повсеместно. Вариант Мурод распространён в основном среди арабских, тюркских и иранских народов. Вариант Мурад больше всего встречается среди азербайджанцев, турок и народов Кавказа. Вариант Муради среди грузин и аджарцев. Ещё есть составные имена с именем Мурат. Это Бакмурат, Бекмурат, Хаджи-Мурат, Гаджимурат, Дилмурат, Дилмурод, Элмурат, Кажымурат, Сапармурат, Султанмурат, Муроджон, Мураталы, Муратбек, Калмурат, Баймурат.

Географические объекты 
 Одно из названий реки Мурат в Турции.

Персоналии 
Фамилия
 Мурад, Ашраф (1925—1979) — азербайджанский художник.
 Мурад, Лейла (при рождении Лилиана Мурад; 1918—1995) — египетская эстрадная певица и актриса.
 Мурад, Надя (род. 1993) — иракская правозащитница езидского происхождения, лауреат Нобелевской премии мира.
 Мурад, Ферид (род. 1936) — американский врач и фармаколог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
Имя
 Имя нескольких султанов Османской империи
 Мурад I — султан с 1359 по 1389 год.
 Мурад II — султан с 1421 по 1444 и с 1446 по 1451 год.
 Мурад III — султан с 1574 по 1595 год.
 Мурад IV — султан с 1623 по 1640 год.
 Мурад V — султан в 1876 году.
 Мурад (хан Золотой Орды)
 Мурад Герай (1627—1696) — правитель Крымского ханства.
 Мурат Султан (?—1708) — башкирский султан, предводитель восстания горцев.
 Мурад Бей (1750—1801) — египетский вождь мамлюков.
 Мурад Себастаци (1874—1918) — национальный герой Армении.
 Мурад ад-Дагистани (1917—1984) — иракский фотограф.
 Статьи, начинающиеся со слова Мурад, Мурат

См. также 
 Мурадян
 Мурадели
 Мурадзи
 Мурадие
 Мураднагар
 Мурадов